Grazac (Alta Garona)
 Grazac (Haute-Loire)
 Grazac (Tarn)

Desambiguações de topônimos